Владимир Львович Таусон () — советский минералог и геохимик, доктор химических наук. Лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники (1995), Заслуженный деятель науки РФ.

Биография 
Родился 19 января 1950 года в городе Москве, в семье геохимика Л. В. Таусона.

В 1972 году окончил химический факультет Иркутского государственного университета.

В 1978 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Исследование особенностей структурных превращений и изоморфизма в сульфиде цинка».

В 1990 году защитил докторскую по теме «Физическая геохимия минеральных систем со структурно-несовершенными кристаллами фаз (на примере сульфидных систем)».

C 1992 года — заведующий лабораторией экспериментальной геохимии Института геохимии имени А. П. Виноградова Сибирского отделения РАН в городе Иркутск.

Научные интересы — экспериментальная минералогия, геохимия твердого тела.

Награды, премии и звания 
 1995 — Премия Правительства РФ в области науки и техники (в составе коллектива авторов), за разработку теоретических аспектов и технологии выплавки кремния.
 2002 — Премия имени А. П. Виноградова, за За серию работ «Экспериментальные и теоретические исследования гетерогенных равновесий и поведения микроэлементов в геохимических системах с реальными кристаллами фаз»
 2010 — Медаль Президиума и Совета РМО.
 Заслуженный деятель науки РФ.
 2018 — Почётная грамота Президента Российской Федерации.

Членство в организациях 
1988 — Российское минералогическое общество. Член комиссий по кристаллохимии, рентгенографии и спектроскопии минералов по экспериментальной минералогии.

Библиография 
Автор и редактор более 200 научных трудов, среди них книги:
 Таусон В. Л. Исследование особенностей структурных превращений и изоморфизма в сульфиде цинка: дис. на соискание учен. степени кандидата хим. наук. Иркутск, 1978. 229 с.
 Таусон В. Л., Чернышев Л. В. Экспериментальные исследования по кристаллохимии и геохимии сульфида цинка. Новосибирск: Наука, 1981. 190 с.
 Таусон В. Л., Абрамович М. Г. Физико-химические превращения реальных кристаллов в минеральных системах. Новосибирск: Наука, 1988. 268 с.
 Урусов В. С., Таусон В. Л., Акимов В. В. Геохимия твердого тела. М.: ГЕОС, 1997. 500 с.

Примечания

Ссылки 
 В. Л. Таусон на сайте Института геохимии имени А. П. Виноградова Сибирского отделения РАН.
 В. Л. Таусон на сайте «Наука из первых рук».
 В. Л. Таусон на сайте РАН.
 В. Л. Таусон в информационной системе «История геологии и горного дела» РАН.

Химики СССР
Геохимики СССР
Минералоги СССР